Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Przeniosło-Werowski – polski aktor teatralny
 Małgorzata Przeniosło – polska matematyk, pedagog i historyk